Die slowenische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 

Slowenien setzte sich im Kampf um Platz zwei knapp gegen Jugoslawien durch. In den Entscheidungsspielen wurde etwas überraschend Rumänien bezwungen. Damit qualifizierte sich Slowenien erstmals für die WM-Endrunde.

Entscheidungsspiele:

Slowenisches Aufgebot

Vorrunde 
Slowenien war krasser Außenseiter der Gruppe B. Alle drei Spiele gingen verloren. Slowenien war damit neben China und Saudi-Arabien einziges Team ohne Punktgewinn.

Ein Grund für das schlechte Abschneiden Sloweniens war dabei die Suspendierung von Spielmacher und Superstar Zahovič nach dem Spiel gegen Spanien wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer.

2002
Slowenien